Еле́на Моисе́евна Рже́вская (настоящая фамилия Каган; ) — русская писательница. Почётный гражданин Ржева (2000).

Биография 
Родилась в семье юриста Моисея Александровича Кагана (1889—1966) и зубного врача Рахили Соломоновны (Залмановны) Каган (урождённой Хацревиной, 1890—1967), уроженцев Витебска. Отец, из семьи купца 2-й гильдии, был председателем правления Всеукраинского государственного банка, затем работал в Наркомземе, после развода с первой женой (1941) был вторым браком женат на докторе медицинских наук, профессоре Белле Григорьевне Лейтес, заведующей организационно-методическим отделом Института ревматизма РСФСР.

В 1937—1941 годах училась в Московском институте философии, литературы и истории.

Участница Великой Отечественной войны. На фронт попала под Ржевом (отсюда и псевдоним) военным переводчиком в штаб 30-й армии. С 1943 года — член ВКП(б). Во время штурма Берлина в звании лейтенанта участвовала в поисках Гитлера, в проведении опознания и расследовании обстоятельств его самоубийства.

В 1948 году окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Печатается с 1950 года. С 1962 года — член Союза писателей СССР. Член русского ПЕН-центра.

В 1980-е годы была одним из инициаторов государственного и общественного увековечивания города Ржева в событиях Великой Отечественной войны. Отсюда родилась идея Городов воинской славы, и Ржев, в числе 40 российских городов, получил это высокое звание.

Скончалась 25 апреля 2017 года на 98-м году жизни. Похоронена на Кунцевском кладбище.

Семья 
 Была замужем за поэтом Павлом Коганом, дочь Ольга (её муж — доктор химических наук Борис Сумм, профессор МГУ). Внучка — переводчица Любовь Сумм, кандидат филологических наук.
 Второй муж (с 1946 года) — писатель Исаак Наумович Крамов (настоящая фамилия Рабинович, 1919—1979), брат художника и писателя Леонида Волынского.
 Братья — доктор технических наук Борис Каган, учёный в области автоматики, кибернетики и вычислительной техники, лауреат Сталинской премии; физик-теоретик Юрий Каган. Племянники — доктор технических наук Леонид Богуславский (учёный в области вычислительной техники и инвестор), доктор физико-математических наук Максим Каган.
 Двоюродная сестра — актриса Валентина Вагрина.
 Двоюродные братья — писатель Захар Хацревин, инженер Наум Роговин, химик Захар Роговин.

Награды и признание 
 Два ордена Отечественной войны 2-й степени.
 Орден Красной Звезды.
 Медаль «За боевые заслуги».
 Медаль «За освобождение Варшавы».
 Медаль «За взятие Берлина».
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Медаль имени Александра Фадеева (1987).
 Премия им. А. Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя» (1996).
 Премия «Венец» (2001).
 Премия журнала «Дружба Народов» (2001).

Избранные сочинения 
  ||  || 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  || ;

Примечания

Ссылки 
  (в том числе библиография литературной критики)
 
 
 Ржевская Елена Моисеевна // mysteriouscountry.ru
 Издательство АСТ сделает осенью ставку на воспоминания и мемуары // РИА Новости, июль 2011
 Виктор Некрасов. «Классика нашего поколения (о книге Елены Ржевской „Знаки препинания“)»
 Е. М. Ржевская в передаче «Тайна смерти Гитлера» // РС/РСЕ, 1995 (аудио)
 д/ф «Бункер. В поисках Гитлера» (видео на YouTube)
 «Елена Ржевская» в цикле док. фильмов «Свидетель века»

Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Женщины в Великой Отечественной войне
Военнослужащие войск НКВД Великой Отечественной войны
Участники Ржевской битвы
Участники освобождения Варшавы
Участники Берлинской операции
Члены КПСС
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Члены ПЕН-клуба
Награждённые медалью имени Александра Фадеева
Переводчики СССР
Почётные граждане Ржева
Лейтенанты (СССР)
Похороненные на Кунцевском кладбище